Бовкун — прізвище.

Особи 
 Бовкун Володимир Онисимович ( 17 вересня 1951) — український художник та скульптор, член Національної спілки художників України (1986).
 Бовкун Іван Михайлович — командир партизанського з'єднання «За Батьківщину», яке діяло на півдні Чернігівської області в час Німецько-радянської війни, автор книги «Солдати другого фронту».
 Бовкун Михайло Кузьмович (1921—1942) — учасник німецько-радянської війни, кавалер ордена Леніна, лейтенант.

Див. також 
 Бовкун — село в Україні, Таращанського району Київської області.

Українські прізвища